Edgardo Omar Alberto (1960 -  ) é um botânico  argentino .

Ligações externas
  
  Currículo del Sistema de Currículos LAC (Edgardo Omar Alberto

Botânicos da Argentina